Andrew Furuseth – sindacalista norvegese
 Henrik Furuseth – pilota automobilistico norvegese
 Ole Kristian Furuseth – ex sciatore alpino norvegese
 Petter Furuseth – calciatore norvegese, centrocampista
 Per Otto Furuseth – giocatore di pallamano norvegese
 Rolf Furuseth – politico norvegese